est la formule brute de plusieurs isomères.

 Phényléthylamine
 phentermine, numéro CAS 

 Amphétamine
 méthamphétamine, numéro CAS 

 Aniline
 n-butyl aniline, numéro CAS 
 4-butyl aniline, numéro CAS 
 2-tert-butyl aniline, numéro CAS 
 4-tert-butyl aniline, numéro CAS 
 2-méthyl-6-isopropyl aniline, numéro CAS 
 N,N-diéthyl aniline, numéro CAS 
 2,6-diéthyl aniline, numéro CAS 
 4-méthyl-3-(1-méthyléthyl)benzènamine, numéro CAS 

 Amine
 benzyl isopropyl amine, numéro CAS 
 benzyl N-propyl amine, numéro CAS 
 1-phénylbutan-1-amine, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (1R)-1-phénylbutan-1-amine, numéro CAS 
 (1S)-1-phénylbutan-1-amine, numéro CAS 
 méthyl-3-benzènepropanamine, numéro CAS 
 2,4,6-triméthyl-benzyl amine, numéro CAS 

 Pyridine
 2-pentyl pyridine, numéro CAS 

 Nitrile
 géranyl nitrile, numéro CAS 
 2-(2,2,3-triméthyl-1-cyclopent-3-enyl) acétonitrile, numéro CAS